Мессмер — фамилия. Известные носители:

 Мессмер, Николай Геранимович (1954—2016) — католический епископ, иезуит, ординарий апостольской администратуры Киргизии.
 Мессмер, Отто (1892—1983) — американский мультипликатор.
 Мессмер Отто (1961—2008) — католический священник, иезуит.
 Мессмер, Пьер (1916—2007) — премьер-министр Франции.
 Месмер, Франц Антон (1734—1815) — создатель теории «живого магнетизма».

Прочее 
 Месмер (фильм)